Az 1975-ös női kosárlabda-világbajnokságot Kolumbiában rendezték 1975. szeptember 23. és október 4. között. A tornát az 1959 óta valamennyi világbajnokságon győztes szovjet válogatott nyerte, története során ötödik alkalommal. A magyar csapat a 9. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 13 csapatból a házigazda Kolumbia a csoportmérkőzések során nem vett részt, automatikusan a döntő csoportkörbe került. A maradék 12 csapat három darab négyes csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe. A harmadik és negyedik helyezettek egy másik helyosztó csoportkörbe kerültek. A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték.

A döntő csoportkörben, valamint a helyosztó csoportkörben ismét körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A két csoport végeredménye lett a világbajnokság végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 8–13. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 
 

Világbajnokság
1975